Андреас Юханссон (; 19 мая 1973, Хуфорс, Швеция) — шведский хоккеист, крайний нападающий, 4-кратный призёр чемпионатов мира в составе сборной Швеции. Ныне является главным тренером молодёжной команды «Ферьестада».

Карьера 
С 1995 года играл в Северной Америке. 17 ноября 1996 года «Нью-Йорк Айлендерс» обменял Юханссона и защитника Дарюса Каспарайтиса в «Питтсбург Пингвинз» на нападающего Брайана Смолински.

За 8 сезонов в НХЛ успел поиграть за 7 разных клубов. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ сыграл 377 матчей и набрал 169 очков. Лучший результат по заброшенным шайбам — 21 в сезоне 1998/99 в составе «Оттавы Сенаторз».

В составе сборной Швеции участвовал в зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано, двух Кубках мира и четырёх чемпионатах мира.

Также выступал в различных клубах Швейцарии и Швеции. В сезоне 2007/08 играл в чемпионате России за питерский СКА. 2 августа 2008 года на тренировке в ходе подготовки ко второму сезону в составе СКА Юханссон сломал ногу, из-за чего пропустил весь сезон 2008/09. 11 мая 2009 года перешёл в уфимский «Салават Юлаев», однако в сентябре, перед стартом нового сезона, контракт с нападающим был расторгнут, поскольку из-за последствий травмы Юханссон не смог бы принять участие во всех матчах чемпионата КХЛ. В октябре Юханссон заключил контракт со шведским клубом «Лександ», но, сыграв за новый клуб всего однажды, завершил карьеру игрока.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные тренеры Швеции
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Фалу»
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Юта Гриззлис»
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Кливленд Ламберджэкс»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки ХК «Берн»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки ХК «Женева-Серветт»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Лександ»
Тренеры ХК «МОДО»
Тренеры ХК «Ферьестад»
Тренеры ХК «Сёдертелье»